Атер:

 Атер — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Люксембург, округ Арлон.
 Атер — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.